Ненад Шљивић (Крушевац, 8. јуна 1985) српски је фудбалер који тренутно наступа за Будућност из Добановаца.

Статистика

Клупска

Трофеји и награде 
Балзан
 Куп Малте :

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 

Рођени 1985.
Спортисти из Крушевца
Српски фудбалери
Фудбалери Напретка Крушевац
Фудбалери Трајала
Фудбалери Ростова
Фудбалери Јагодине
Фудбалери Спартака Суботице
Фудбалери Радничког Ниш
Фудбалери Будућности Добановци
Везни играчи у фудбалу
Фудбалери Прве лиге Србије
Фудбалери Суперлиге Србије